

Еппл-Рівер — місто, штат Вісконсин
 Еппл-Рівер — селище, штат Іллінойс